Teacher's Pet (1930), een film van Robert F. McGowan met Jackie Cooper en Allen Hoskins
 Teacher's Pet (1958), een film van George Seaton met Clark Gable en Doris Day
 Teacher's Pet (2000), een film van Marcus Spiegel met Jodi Lyn O'Keefe en Jsu Garcia
 Teacher's Pet (animatieserie), een tekenfilmserie uit 2000 van Disney
 Teacher's Pet (2004), een tekenfilm gebaseerd op de serie